Футбольная лига в сезоне 2003-04 — 106-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Норвич Сити, Второго — Плимут Аргайл, а Третьего — Донкастер Роверс.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 2003-04 на RSSSF.com

2003
Футбол в Англии в сезоне 2003/2004
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004